Terme (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Terme (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Terme
 Terme (rivier), het klassieke Thermodon, van de 'slag bij de Thermodon'